Vereinigter Landtag kann bezeichnen:

 Erster Vereinigter Landtag (1847)
 Zweiter Vereinigter Landtag (1848)